Mashi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mashi (köping), Sichuan, 
 Mashi (köpinghuvudort i Kina, Guangdong),  

Robotskapade Kinaförgreningar